Вара-де-Рей ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 128,13 км². Население — 631 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки